McLennan ist der Familienname folgender Personen:

 Connor McLennan (* 1999), schottischer Fußballspieler
 Donald P. McLennan (* 1940), kanadischer Diplomat
 Freddie McLennan (* 1951), irischer Rugby-Union-Spieler

 Grant McLennan (1958–2006), australischer Musiker
 Jamie McLennan (* 1971), kanadischer Eishockeytorwart

 Stewart Finlay-McLennan (* 1957), australischer Schauspieler

McLennan  steht für:
 McLennan (Alberta), Stadt in Kanada

Siehe auch:
 Mount McLennan
 MacLennan
 Tommy McClennan (1908–1962?), US-amerikanischer Musiker
 George McClennon († 1937), US-amerikanischer Klarinettist, Sänger, Entertainer und Tänzer